Artanë kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Novo Brdo, ort, 
 Novo Brdo (kommun),